Division II i fotboll 1992 var 1992 års säsong av Division II. Precis som 1991 delades division II in i åtta 8-lagsserier på våren, samt två 6-lagsserier ("Kvalettan") och sex 8-lagsserier på hösten. Den för fotbollen tämligen unika konstruktionen med att lag bytte serietillhörighet mitt i säsongen avskaffades efter denna säsong. För Örgryte IS var dock konstruktionen synnerligen lyckosam 1992; föreningen inledde säsongen i division II, tog sig vidare till division I och avslutade säsongen med att kvalificera sig för Allsvenskan 1993!

Vårserier
På våren var division II indelad i åtta stycken 8-lagsgrupper. Respektive seriesegrare flyttades upp till division I:s höstserier. De åtta andraplacerade lagen kvalificerade sig för Kvalettan, där de fick sällskap av de sämst placerade lagen från division I:s vårserier. Återstoden av lagen placerades i sex nya höstserier.

Höstserier
Två serier benämnda Kvalettan spelades med seriesegrarna från vårserierna och de sämst placerade lagen från division I:s vårserier. Seriesegrarna i norrserien respektive söderserien flyttades upp till division I 1993. De två serietvåorna fick kvalspela till division I.

Sex stycken serier benämnda Hösttvåan spelades med åtta lag i vardera serie. Dessa bestod av de lag som inte kvalificerat sig för division I eller Kvalettan från vårserierna samt åtta lag från division III:s vårserier. Seriesegrarna fick kvalspela till division I medan de två sämst placerade lagen degraderades till division III. Notabelt är att två av höstserierna vanns av lag som inlett säsongen i division III, Skiljebo och Mellerud.

Vårserier

Förklaring

Norra Norrland

Södra Norrland

Östra Svealand

Mellersta Svealand

Östra Götaland

Mellersta Götaland

Västra Götaland

Södra Götaland

Höstserier

Kvalettan

Förklaring, kvalettan

Kvalettan norra

Kvalettan södra

Hösttvåan

Förklaring, hösttvåan

Norrland

Östra Svealand

Västra Svealand

Östra Götaland

Västra Götaland

Södra Götaland

Kval till division I
Omgång 1

|}

Omgång 2

|}
IFK Uddevalla och Ope IF till division I 1993.

Fotboll i Sverige 1992
1992
Fotbollssäsongen 1992